Pietro Venturi ist der Name folgender Personen:

* Pietro Venturi (Politiker) (1830–1892), italienischer Politiker, Bürgermeister von Rom 
 Pietro Tacchi Venturi (1861–1956), italienischer Jesuit, Priester und Historiker